Войны апачей или Апачские войны могут относится к:

Мексикано-апачские войны (1600–1915)
Апачские войны (1849–1924)
Хикарильская война (1849–1855)
Войны чирикауа (1851–1886)
Война чирикауа (1860–1873)
Явапайская война (1871–1875)
Апачская кампания (1873)
Период предательсва (1879–1924)
Война Викторио (1879–1881)
Война Джеронимо (1881–1886)
Апачская кампания (1889–1890)
Апачская кампания (1896)